Fernando Martínez i Perales (1967-), un ex futbolista valencià.
 Fernando Martínez Castellano (1942-), un polític valencià.